Pernes ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Pernes (Pas-de-Calais), eine Gemeinde in Frankreich
 Pernes (Santarém), eine Gemeinde in Portugal
 Pernes-lès-Boulogne, eine französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Pernes-les-Fontaines, eine französische Gemeinde und Hauptort des Kantons Pernes-les-Fontaines
 Kanton Pernes-les-Fontaines, französische Verwaltungseinheit im Département Vaucluse

Pernes ist der Familienname folgender Personen:
 Jiří Pernes (* 1948), tschechischer Historiker
 Thomas Pernes (1956–2018), österreichischer Komponist und Performancekünstler